(littéralement « grand œuvre ») est une locution latine :
 Le magnum opus, en alchimie, désigne la recherche de la pierre philosophale.
 Le magnum opus, par extension, dans les arts, est l'œuvre la plus populaire ou la plus importante d'un artiste.

De plus :
 Magnum Opus est un groupe de heavy metal néo-zélandais.
 Magnum Opus est un album du guitariste Yngwie Malmsteen (1995).
 Magnum Opus est un film australien réalisé par Craig Gaudion (1998).
 La Magnum Opus est la voiture de Mad Max (jeu vidéo, 2015).

Voir aussi